Elmar steht für:

 den deutschen Vornamen Elmar
 Elmar (Arkansas), eine Stadt in den USA
 Projekt ELMAR, ein auf dem Genfer Automobilsalon 2010 vorgestelltes Fahrzeugkonzept.
 ein fotografisches Objektiv des Herstellers Leitz vom Tessartyp
 Elmar (Buch), Bilderbuch des britischen Kinderbuchautors und Illustrators David McKee (1989)